Пенчо Христов Кавракиров е български публицист и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и Българската комунистическа партия.

Биография 
Пенчо Кавракиров е роден в солунското село Ватилък или в град Солун, тогава в Османската империя, днес в Гърция, в семейството на революционера от ВМОРО Христо Кавракиров и той заедно с брат си Яким и сестра си Елена също участват в дейността на организацията. В 1905 година завършва с двадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Част е от групата на Санданистите, а след Младотурската революция от юли 1908 година е член на Народна федеративната партия (българска секция). През учебната 1911/1912 година Пенчо Кавракиров е учител в родния си град. По-късно емигрира в България и преподава в берковските села, където се занимава с комунистическа дейност. След това се установява в Петрички окръг и открива собствена печатница „Доверие“, в която се печатат нелегални материали на брат му Симеон Кавракиров и на БКП.

Родословие

Бележки 

Родени в Солун
Дейци на ВМОРО
Български комунисти до 1944 година
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Санданисти
Членове на Народната федеративна партия (българска секция)
Двадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Родени във Ватилък
Пенчо
Дейци на ВМРО (обединена)